Possekel ist der Familienname folgender Personen:

 Ecka Possekel-Oelsner (1893–1962), deutsche Malerin
 Elvira Possekell (* 1953), deutsche Leichtathletin